Talbot steht für:
 Talbot, anderer Name der Lumensekunde, Einheit der Lichtmenge
 Talbot, Jagdhunderasse, siehe Beagle (Hunderasse) 
 Talbot, englisches Adelshaus, siehe Earl of Shrewsbury
 Talbot (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Talbot (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 (3151) Talbot, Asteroid des Hauptgürtels
 Talbot (Automarke), französische Automarke des PSA-Peugeot-Citroën-Konzerns
 Talbot Ireland Motors, ehemaliges irisches Montagewerk für Automobile
 Waggonfabrik Talbot, Schienenfahrzeughersteller
 Clement Talbot, britischer Automobilhersteller
 Automobiles Talbot, französischer Automobilhersteller
 Équipe Talbot Gitanes, französisches Formel-1-Team
 Richard Talbot, Spezialfabrik für Elektro-Fahrzeuge, deutscher Nutzfahrzeughersteller
 Talbot Runhof, Modelabel
 Château Talbot, Weingut in Frankreich

Siehe auch:
 Talbot-Effekt, optischer Effekt
 Talbot-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Talbot Rice
 Talbot County
 Talbott